Swan Song (Dua Lipa),  een single van de Britse zangeres Dua Lipa uit 2019
 Swan Song (Glee), een aflevering uit de Amerikaanse televisieserie Glee
 Swan Song (1992), een korte film uit 1992 geregisseerd door Kenneth Branagh
 Swan Song (film van Benjamin Cleary), een Amerikaanse dramafilm uit 2021 met in de hoofdrol Mahershala Ali
 Swan Song (film van Todd Stephens), een Amerikaanse dramafilm uit 2021 met in de hoofdrol Udo Kier
 Swan Song Records, het platenlabel van Led Zeppelin

Zie ook
 Zwanenzang (doorverwijspagina)